

Календарь

Итоговое положение

Ссылки
 Обзор сезона 1978г.

Сезоны DRM